Osoby o tym nazwisku:
 Anatolij Czurajew – radziecki elektrotechnik i wykładowca akademicki, kolaborant
 Wiktor Czurajew – radziecki polityk